Rösselsprung (som henviser til springerens bevægelse i skak) var kodenavn på to tyske operationer under anden verdenskrig:

 Operation Rösselsprung (1942) var et planlagt angreb af Tirpitz og andre overfladefartøjer mod den arktiske konvoj PQ-17 i 1942
 Operation Rösselsprung (1944) var et tysk-ledet forsøg på at tilfangetage eller dræbe Josip Broz Tito i Drvar, Jugoslavien i maj 1944